Dahlak bezeichnet:

 Dahlak-Archipel, eine zu Eritrea gehörende Inselgruppe im Roten Meer
 Dahlak, einen Distrikt der eritreischen Region Semienawi Kayih Bahri
 Dahlik, eine im Dahlak-Archipel gesprochene äthiosemitische Sprache.